Als Bezirksausschuss bezeichnet man:
 ein Organ einer Gemeinde zur Wahrung der Interessen eines Stadtbezirks oder Ortsteils, s. Bezirksausschuss,
 ein Organ eines bayerischen Bezirks,
 historisch: in Preußen ein staatliches Organ auf Ebene der Regierungsbezirke zur Beratung des Regierungspräsidenten und auch zur juridischen Abhandlung verwaltungsrechtlicher Streitfälle (Administrativjustiz)